Julián Castro kan henvise til

 Julián Castro (amerikansk politiker) - en amerikansk politiker født 1974
 Julián Castro (venzuelansk præsident) - en venezuelansk militærofficer og tidligere præsident i Venezuela (1858 - 1859)